Kirchner puede referirse a:

 Kirchner (apellido) apellido de origen alemán.
 (16441) Kirchner, asteroide.